Babak Zanjani (1974-), milliardaire iranien ayant fait fortune dans le commerce des peaux et le pétrole.
 Moussa Shubairi Zanjani (1928-), religieux chiite iranien.
 Mohammad Ezodin Hosseini Zanjani (1921-2013), religieux chiite iranien.
 Nina Zanjani (1981-), actrice suédoise.